Banki peut désigner :
 Banki, une localité de l'Extrême-Nord Cameroun.
 Banki, une localité de Croatie située dans la municipalité de Poreč, comitat d'Istrie ;
 Bańki, un village de Pologne ; dans la gmina de Bielsk Podlaski, dans le Powiat de Bielsk Podlaski, dans la voïvodie de Podlachie.
 les Banki, un groupe ethnique d'Afrique ;
 la turbine Banki, une turbine hydraulique ;
 , un ingénieur et inventeur hongrois ;
 Arion banki, une banque islandaise

Homonymie de toponyme